Miss USA 1995 fue la 44.ª edición del concurso Miss USA, fue celebrado en South Padre Island, Texas y la noche final fue celebrada el 10 de febrero de 1995.

En la conclusión de la competencia final, Chelsi Smith de Texas fue coronada por la saliente Miss USA Lu Parker de Carolina del Sur. Smith se convirtió en la séptima texana en obtener el afamado título de Miss USA, la primera Miss Texas USA y Miss USA en ganar el premio de Simpatía y también la primera y única Miss USA de Texas en ganar el título de Miss Universo. Ella también se convirtió en la 4.ª ganadora en ser coronada como Miss USA en su estado.

Después de que Chelsi ganase el certamen de 1995 de Miss Universo, su primera finalista Shanna Moakler obtuvo su corona de Miss USA.  Moakler fue la primera ex delegada de Miss Teen USA en obtener el título de Miss USA.

El certamen fue celebrado por segunda vez en South Padre Island, Texas.  Fue conducido por Bob Goen por segundo año consecutivo, y Daisy Fuentes fue la comentarista. Barry Manilow proveyó el entretenimiento durante la competencia.

Resultados 

 ∞ Reemplaza a Chelsi Smith como Miss USA, pues esta ganó el título de Miss Universo 1995.

Premios especiales 
 Miss Simpatía - Chelsi Smith (Texas)
 Miss Fotogénica - Nichole Holmes (Illinois)
 Premio de estilo - Lyn Vesnefski (Hawái)
 Mejor en traje de baño - Chelsi Smith (Texas)

Puntuaciones

Competencia preliminar 
La siguiente tabla es la puntuación de las candidatas en la competencia preliminar.

     Ganadora
     Primera finalista
     Segunda finalista
     Top 6 finalistas
     Top 12 semi-finalistas

Competencia final 

     Ganadora 
     Primera finalista
     Segunda finalista
     Top 6 finalistas

Delegadas 
Las delegadas de Miss USA 1995 fueron:

 Alabama - Anna Mingus
 Alaska - Theresa Lindley
 Arizona - Shara Riggs
 Arkansas - Kristen Bettis
 California - Deana Avila
 Colorado - Emily Weeks
 Connecticut - Traci Bryant
 Delaware - Nicole Garis
 District of Columbia - Marci Andrews
 Florida - Shannon Depuy
 Georgia - Paulette Schier
 Hawaii - Lyn Vesnefski
 Idaho - Amy Tolzmann
 Illinois - Nichole Holmes
 Indiana - Heather Hart
 Iowa - Angela Hearne
 Kansas - Deborah Daulton
 Kentucky - Mitzi Jones
 Louisiana - Elizabeth Coxe
 Maine - Kerri Malinowski
 Maryland - Jennifer Wilhoit
 Massachusetts - Kristen Mastroianni
 Michigan - Keisha Eichelberger
 Minnesota - Angelique de Maison
 Mississippi - Jill Tullos
 Missouri - Britt Powell

 Montana - Angela Janich
 Nebraska - Chandelle Peacock
 Nevada - Brook Hammond
 New Hampshire - Valerie Gosselin
 New Jersey - Christy Pittner
 New Mexico - Jacqueline Grice
 New York - Shanna Moakler
 North Carolina - Michelle Mauney
 North Dakota - Jean Stallmo
 Ohio - Julia Hughes
 Oklahoma - Du Sharme Carter
 Oregon - Karrie Grove
 Pennsylvania - Stephanie Fallat
 Rhode Island - Jennifer Aubin
 South Carolina - Danielle Corley
 South Dakota - Jenny Shobeck
 Tennessee - Lee Ann Huey
 Texas - Chelsi Smith
 Utah - Melanie Mitton
 Vermont - Jennifer Cazeault
 Virginia - Susan Robinson
 Washington - Staci Baldwin
 West Virginia - Tracy Holcomb
 Wisconsin - Tanae Geisler
 Wyoming - Susan Shaffer

Curiosidades 

Las delegadas que ganaron los títulos estatales de Miss America fueron:
 Shannon Depuy (Florida) - Miss Virginia 1990 (Top 10 semifinalista en Miss America 1991)
 Du Sharme Carter (Oklahoma) - Miss Oklahoma 1992 (4.ª finalista en Miss America 1993)

Las delegadas que ganaron los títulos estatales de Miss Teen USA fueron:
 Shanna Moakler (Nueva York) - Miss Rhode Island Teen USA 1992 (Top 12 semifinalista en Miss Teen USA 1992)
 Jennifer Wilhoit (Maryland) - Miss Maryland Teen USA 1991
 Kristen Mastroianni (Massachusetts) - Miss Massachusetts Teen USA 1987 (Top 10 semifinalista en Miss Teen USA 1987)
 Heather Hart (Indiana) - Miss Indiana Teen USA 1991 (Top 12 semifinalista en Miss Teen USA 1991)
 Brooke Hammond (Nevada) - Miss Nevada Teen USA 1991
 Anna Mingus (Alabama) - Miss Alabama Teen USA 1988 (4.ª finalista en Miss Teen USA 1988)
 Keri Mowenowski (Maine) - Miss Maine Teen USA 1991
 Tanae Geisler (Wisconsin) - Miss Wisconsin Teen USA 1993

Jueces 
 Dr. Joyce Brothers
 Casey Kasem
 K Callan
 Peter Barton
 Kiki Shepard
 Chris Kole
 Jackie Loughery - Miss USA 1952
 E. G. Marshall
 Mary McFadden
 Jim Jeffcoat

Referencias

Véase también 
 Miss Universo 1995

Enlaces externos 
 Sitio web de Miss USA

1995
Estados Unidos en 1995
Concursos de belleza en 1995